Crossville – città della Contea di DeKalb, Alabama 
Crossville – villaggio della Contea di White, Illinois 
Crossville – città della Contea di Cumberland, Tennessee